Der Kile war ein Getreidemaß in der Walachei, Rumelien und im österreichischen Königreich Slawonien. Hier wurde der Kile auch mit Kila und Kiloz bezeichnet. Dieses Maß ist nicht zu verwechseln mit Kiloz/Kisloz/Kilo,/Quillot dem türkischen (etwa 30 bis 171 Liter) und griechischen (etwa königliche 33 Liter) Getreidemaß, die andere Volumina aufwiesen.

Walachei 
 1 Kile = 2 Mirze = 16 Demerli = 256 Ocka/Occa/Okka = 3036 Liter
 1 Demerli = 1240,135 Pariser Kubikzoll = 24,6 Liter

andere Quellen mit anderen Maßen:
 1 Kile = 19.842 Pariser Kubikzoll = 393 1/5 Litre

Slawonien 
 1 Kile = 3 Metzen (Pressburger) = 9412 1/7 Pariser Kubikzoll = 186 1/20 Litre
 1 Kila = 3,5568 Wiener Metzen = 218,757 Liter
 2 Kila = 7 Pressburger Metzen

Literatur 
 Eduard Döring: Handbuch der Münz-, Wechsel-, Maß- und Gewichtskunde …. Verlag J. Hölscher, Koblenz 1862, S. 154.
 Leopold Carl Bleibtreu: Handbuch der Münz-, Maaß- und Gewichtskunde, und des Wechsel- Staatspapier- Bank- und Actienwesens europäischer und außereuropäischer Länder und Städte. Verlag von J. Engelhorn, Stuttgart 1863, S. 77.

Einzelnachweise 

Altes Maß oder Gewicht
Volumeneinheit
Getreidemaß (Rumänien)
Getreidemaß (Österreich)
Getreidemaß (Türkei)